EMG, az elektromiográfia rövidítése, (izmok elektromos tevékenységének mérése)
 EMG, egy mérőkészülékeket gyártó cég Sashalmon